В отборочном турнире Кубка Азии 2011 года приняли участие команды 24 стран, сражаясь за 10 путёвок в финальный турнир в Катаре по новой отборочной системе АФК.

Кроме разыгрываемых 10 путёвок автоматически получили путёвки:
  — 1-е место на Кубке Азии 2007 года.
  — 2-е место на Кубке Азии 2007 года.
  — 3-е место на Кубке Азии 2007 года.
  — хозяин чемпионата.
  — победитель Кубка вызова АФК 2008 года.
  — победитель Кубка вызова АФК 2010 года.
  и  отказались от участия в отборочном турнире.

Предварительный этап

Основной этап

Группа A

Группа B

Группа C 

В этой группе находилась и сборная Индии; после победы на Кубке вызова-2008 она была исключена из группы.

Группа D

Группа E

Лучшие бомбардиры 

6 мячей
  Синдзи Окадзаки

5 мячей
  Исмаэль Абдуллатиф

3 мяча
  Гао Линь
  Нох Алам Шах
  Сота Хираяма

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Кубки Азии по футболу
Футбол в Азии в 2009 году
Футбол в Азии в 2010 году